Харлан може да се отнася за:
 Хора
 Файт Харлан (1899 – 1964), германски режисьор

 Окръзи в САЩ
 Харлан (окръг, Кентъки)
 Харлан (окръг, Небраска)